Bela Cruz kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bela Cruz (ort), Ceará, 
 Bela Cruz (kommun), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar